Michael Kinney ist der Name folgender Personen:

*Michael Kinney (Politiker), US-amerikanischer Politiker (Missouri) 
Michael Kinney (Schauspieler) (* 1967), kanadischer Schauspieler 
Michael Kinney (Komponist) (* 1969), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge 
Michael Kinney (Produzent) (* 1977), US-amerikanischer Produzent, Regisseur und Drehbuchautor